Алиса (Элис) де Тосни () — имя нескольких представительниц англонормандского рода Тосни:

 Алиса де Тосни, дочь Рауля VI де Тосни, феодального барона Фламстеда, жена  (умер после 7 января 1269), стюарда короля Эдуарда I, брата Уильяма де Бошана, 9-го графа Уорика.
 Алиса де Тосни (около 1283 — между 7 ноября 1324 и 8 января 1325), дочь Рауля VII де Тосни, феодального барона Фламстеда, унаследовавшая после смерти брата все владения Тосни. Была замужем 3 раза, по второму браку носила титул графини Уорик.
 Алиса де Тосни (около 1252 — 1298), жена Уильяма де Мортимера.